Нижче наведено список 438 муніципалітетів департаменту Од.

Од

Од (департамент)